Ва́льтер Ха́уммер (; ) — австрийский футболист, игравший на позиции нападающего. Бронзовый призёр чемпионата мира 1954 года в составе национальной сборной Австрии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1949 году за команду клуба «» (Вена), цвета которой и защищал на протяжении всей своей карьеры, которая длилась тринадцать лет. В своём дебютном сезоне Хауммер выиграл чемпионат Австрии, а также завоевал Кубок Австрии. В 1951 году он вышел в финал Кубка Митропы, а в 1951, 1953 и 1956 годах он становился вице-чемпионом страны.

Карьера в сборной 
В 1952 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии в товарищеском матче против сборной Ирландии (6:0), в котором отметился забитым мячом. В составе сборной Хауммер был участником чемпионата мира 1954 года в Швейцарии, на котором команда завоевала бронзовые награды, однако на поле он так и не появился. Всего в течение карьеры в национальной команде, которая длилась 6 лет, нападающий провёл в форме главной команды страны 16 матчей, забив 4 гола.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Ваккер» Вена